Cuarte se puede referir a:

Geografía

Cuarte (Huesca), localidad del municipio de Huesca, en la provincia de Huesca.
 Cuarte de Huerva municipio de la provincia de Zaragoza.